J. League 2004 var den 12:e upplagan av de japanska högstaligorna (J. League) i fotboll för herrar. Ligan bestod av två divisioner; J1 som är den allra högsta divisionen, samt J2.

J. League division 1

J. League division 1 2004 var den 40:e upplagan av Japans högstaliga i fotboll. Segrare blev Yokohama F. Marinos efter att ha vunnit på straffar i finalen mot Urawa Red Diamonds. Den här var sista året då J. League spelades i två delar med en avslutande final. Ligan skulle även utökas från 16 lag till 18 lag vilket innebar att inget lag riskerade att bli nedflyttade direkt.

Yokohama F. Marinos blev genom ligasegern direktkvalificerade till AFC Champions League 2005. Även femteplacerade laget Júbilo Iwata blev kvalificerade till Champions League genom deras vinst i Emperors Cup 2003.

Steg ett

Poängtabell J1

Steg två

Poängtabell J1

Suntory Championship
Yokohama F. Marinos vann den första delen av säsongen och fick därmed börja som hemmalag i finalen. Första matchen vann man med 1-0. I returen så segrade Urawa Red Diamonds med 1-0 och efter en förlängning utan mål kunde Yokohama vinna straffsparksläggningen.

Tabell

Målskyttar

Externa länkar
J. League 2004 på rsssf.com

2004
2004 i Japan
Fotbollssäsongen 2004